Il singolare del torneo di tennis U.S. Men's Clay Court Championships 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Björn Borg 5-7, 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Jimmy Connors (Campione)
 Ilie Năstase (quarti di finale)
 Björn Borg (finale)
 Manuel Orantes (semifinali)
 Raúl Ramírez (semifinali)
 Guillermo Vilas (quarti di finale)
 Brian Gottfried (quarti di finale)
 Jürgen Fassbender (secondo turno)

 Assente
 Hans-Jürgen Pohmann (terzo turno)
 Karl Meiler (secondo turno)
 Juan Gisbert (terzo turno)
 Assente
 Assente
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Men's Clay Court Championships 1974